Wiesenhof steht für:
 Wiesenhof, Markenname der PHW-Gruppe, Lebensmittelunternehmen mit Schwerpunkt Geflügel
 Team Wiesenhof, Radsportmannschaft
 Team Wiesenhof-Felt, Radsportmannschaft

Wiesenhof ist ein Orts- und Gebäudename:
 Wiesenhof (Altmärkische Wische), Wohnplatz im Ortsteil Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Wiesenhof (Calvörde), Wohnplatz der Gemeinde Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Wiesenhof (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesenhof (Hasenmohr), Ortsteil der Gemeinde Hasenmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Wiesenhof (Langenbrettach), Aussiedlerhof in der Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wiesenhof (Wilhelmshaven), Stadtviertel im Stadtteil Aldenburg des kreisfreien Wilhelmshaven, Niedersachsen

 Wiesenhof, anderer Name der abgegangenen Wasserburg Goldstein bei Frankfurt (Main)

Siehe auch:
 Wieshof
 Wiesenhöfe